Светопреставление:
 Светопреставление — конец света.
 «Светопреставление» — фантастический рассказ известного русского советского писателя-фантаста Александра Беляева.